Deutsche Messe (Luther), een liturgisch geschrift uit 1526 van Maarten Luther
Deutsche Messe (Schubert), een geestelijk werk van Franz Schubert (D 872)
Deutsche Messe AG, de eigenaar van het jaarbeursterrein van Hannover